Wywiad Wojskowy – amerykańska struktura wojskowa odpowiedzialna za formułowanie polityki, planowanie, programowanie, budżetowanie, zarządzanie, nadzór personelu, ocenę i nadzór działań wywiadu dla Departamentu Armii
 Wywiad Wojskowy – syryjska agencja bezpieczeństwa, prawdopodobnie najpotężniejsza tego typu struktura w Syrii pod rządami partii Baas